Gorenja Dobrava je ime več naselij v Sloveniji:

 Gorenja Dobrava, občina Gorenja vas - Poljane
 Gorenja Dobrava, občina Trebnje

Naselja v Sloveniji